

Sigle 
 Garde côtière canadienne – guardia costiera canadese
 General Computer Corporation – azienda che si occupa di server di stampa, precedentemente produttrice di videogiochi
 Gioco di carte collezionabili – gioco che usa carte da gioco appositamente prodotte
 GNU Compiler Collection – conosciuto un tempo come "GNU C Compiler"
 Gulf Cooperation Council – organizzazione internazionale dei sei stati arabi del golfo Persico
 Gruppi di cultura corsa
 Consiglio di cooperazione del Golfo

Biologia 
 GCC – codone dell'alanina

Codici 
 GCC – codice aeroportuale IATA del Gillette-Campbell County Airport di Gillette (Stati Uniti)
 gcc – codice ISO 639-3 della lingua mali